Nour (en  ; nūr) est un prénom arabe mixte qui signifie « lumière ».

Fréquemment donné en Afrique du Nord mais aussi en perse et dans des pays arabes, c'est un prénom plutôt rare en France. Il est fréquemment attribué aux femmes mais il s'agit d'un prénom mixte. 
Le prénom Nour est né dans le Moyen Orient. C'est un prénom très populaire au Liban, en Syrie et en Irak, ainsi qu'en Iran et en Afghanistan. Synonyme de lumière et brillance, il est très important dans l'histoire intellectuelle islamique.

Personnalités

Prénom 
 Noor Inayat Khan (1914-1944), héroïne de la Seconde guerre mondiale ;
 Nour El-Sherif (1946-2015), acteur égyptien ;
 Noor de Jordanie ou Noor al-Hussein (1951), quatrième épouse du roi Hussein de Jordanie ;
 Nour Azzam (1984), chanteuse genevoise ;
 Nour Ali Elahi ou Ostad Elahi (1895-1974), philosophe, magistrat et penseur iranien ;
 Noor Pahlavi, princesse iranienne de la dynastie Pahlavi, petite-fille de Mohammad Reza Pahlavi, le dernier chah d'Iran.
 Nour Brousse, gagnante de la  édition de The Voice France.

Patronyme 

 Nazanin Nour (1987-), actrice, mannequin et écrivaine américaine.

Œuvres 

 Nour est le nom d'un album de la chanteuse Juliette.

Voir aussi 

 Noor est une ville située sur les bords de la mer Caspienne au nord de Téhéran (Iran) ;
 An-Nur est la vingt-quatrième sourate du Coran ;
 le Parti Al-Nour est un parti salafiste égyptien créé en 2011 ;
 Le Koh-i Nor (« montagne de lumière » en persan) est un diamant célèbre ;
 Nour wa muhanad nom arabe de la série télévisée turque Gümüş.

Homonymie de prénom
Prénom épicène